Le mot Futur peut désigner :

Arts et culture

Musique
 Futur, album du rappeur Booba sorti en .

Presse 
 Futur, revue française parue entre 1952 et 1955.

Concept 
 Le futur désigne ce qui va arriver. Il est souvent associé aux idées de prémonition, de voyance ou d'astrologie, domaines dont le but serait de lever les incertitudes qui l'accompagnent. Il fait aussi l'objet de la littérature dite d’anticipation.

Conjugaison 
Le futur désigne en français le temps de la conjugaison qui exprime cette notion dans les phrases du locuteur.
 Le futur simple, couramment appelé futur, est le plus utilisé ;
 Le futur antérieur s'applique dans des conditions particulières ;
 Le futur proche s'applique aux événements immédiats et a priori inéluctables.

Linguistique
 Le futur est une forme du verbe signalant un évènement qui ne s'est pas encore produit.